Такмичење у ходању на 20 км у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 13. августа на стадиону Лужники и улицама Москве.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. није бранила Олга Канискина из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 62 атлетичарки из 30 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. августа 2013 .

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих аткетичарки на 20 км 2013. године пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Време је по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Финале 

 Такмичарка из Касзахстана Ајман Кожахметова завршила је трку као 27 али је накнадно дисквалификованa јер је на допинг тесту била позитивна на еритропоетин (EPO).

Пролазна времена 

Легенда:и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном